Washington Senators steht für folgende Mannschaften aus Washington, D.C.:

 Washington Senators (NFL), American-Football-Franchise (1921–1922)
 Washington Senators (1891–1899), Baseballmannschaft der American League (1891) und der National League (1892–1899)
 Washington Senators, früherer Name (1901–1960) der Minnesota Twins, Baseballmannschaft der American League
 Washington Senators (1912), Baseballmannschaft der United States Baseball League
 Washington Senators, früherer Name (1961–1971) der Texas Rangers (Baseball), Baseballmannschaft der American League